Миловзоров — русская фамилия. Известные носители:

 Миловзоров, Александр Петрович (род. 1938) — украинский художник, заслуженный художник Украины.
 Миловзоров, Егор Владимирович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Миловзорова, Елена Борисовна (род. 1974) — заместитель министра культуры Российской Федерации (2013—2015).